Я́нина ( или , Иоа́нина) — ном на северо-западе Греции, в периферии Эпир. Население  жителей по переписи 2001 года. Площадь 4990,416 квадратного километра, третий по величине ном, занимал больше половины территории Эпира. Плотность 32 человека на квадратный километр. Административный центр — Янина. По программе «Калликратис» 31 декабря 2010 года административное деление Греции на номы было упразднено.

Административное деление 

Ном Янина подразделялся на 28 общин (димов) и 13 сообществ.

Периферийная единица Янина 

С 1 января 2011 года по Программе «Калликратис» административное деление Греции на номы было упразднено, создана периферийная единица Янина. Согласно Программе в периферийную единицу входят 8 вновь созданных общин (димов):

Экология 
Национальный парк Пинд расположен в номе Янина и частично в номе Гревена. В заповеднике встречаются около 1700 видов растений, многие из которых редкие или эндемики, то есть происходят из этого региона, а также 86 видов грибов. Дикая фауна представлена 60 видами млекопитающих, 186 видами птиц, 30 видами пресмыкающихся, 14 видами амфибий и 17 видами рыб.

Озеро Янина, на берегу которого расположен город Янина, и приозерная зона также входят в число заповедников. Для региона характерны редкие и эндемические виды флоры и фауны. Здесь встречаются 50 % всех видов амфибий Греции, 40 % видов пресмыкающихся, 15 % млекопитающих.
В ихтиофауне озера представлены два вида рыб, являющихся эндемиками:  и .

Население

См. также 
 Версис, Константинос
 Манакис, Анастасиос
 Папаяннис, Теодорос
 Мицос Бафас

Примечания

Литература 
 

Эпир